Ивасишин — фамилия; имеет женскую форму Ивасишина.
 Ивасишин, Орест Михайлович (род. 1946) — украинский учёный в области физики металлов, доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН Украины, директор Института металлофизики НАН Украины.
 Ивасишина, Елена Алексеевна (род. 1975) — российская актриса озвучивания.